Pompeia ist der Name folgender Personen:

 Pompeia (Schwester des Gnaeus Pompeius Magnus) (* um 100 v. Chr.), verheiratet mit Gaius Memmius
 Pompeia (Frau Caesars) (Pompeia Sulla), Ehefrau von Gaius Iulius Caesar 
 Pompeia (Tochter des Gnaeus Pompeius Magnus) († vor 35 v. Chr.), verheiratet mit Faustus Cornelius Sulla
 Pompeia (Tochter des Sextus Pompeius) (* um 42 v. Chr.)
 Pompeia Celerina, Schwiegermutter von Plinius dem Jüngeren 
 Pompeia Macrina, von Kaiser Tiberius verbannt 
 Pompeia Paulina († nach 65), Gattin von Seneca
 Pompeia Plotina (vor 70–nach 123), Gattin von Kaiser Trajan, siehe Plotina

Siehe auch:
 Pompeianer, römisches plebejisches Gen
 Pompeja
 Pompeius (Name)